Na startovní listině Tour de France 1996  bylo celkem 198 cyklistů z 22 cyklistických stájí. 83. ročníku Tour de France se účastníl jeden český cyklista – Ján Svorada (DNF), startující za italskou stáj  Panaria-Vinavil.

Odkazy

Reference 

Tour de France
Cyklistika v roce 1996